Vechta ist der Name folgender Gebiete im Bundesland Niedersachsen:
 Vechta, Kreisstadt
 Landkreis Vechta
 Wahlkreis Vechta
 Nordkreis Vechta, Erholungsgebiet

Vechta ist der Name folgender Personen:
 Konrad von Vechta (~1370–1431)